Euquir, pintor mític de l'antiga Grècia
 Euquir de Corint, escultor i ceramista de l'antiga Grècia del  introductor d'aquestes arts a Etrúria
 Euquir de Corint, escultor de l'antiga Grècia del 
 Euquir de Cròpia, escultor de l'antiga Grècia natural d'un dem d'Atenes